1 miejscowość w Polsce:
 Wądołek – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, w gminie Pisz
1 część miasta w Polsce:
 Wądołek – część miasta Jastrowie w woj. wielkopolskim, w powiecie złotowskim, w gminie Jastrowie